EUMAM steht für:

 EUMAM RCA, European Union Military Advisory Mission in the Central African Republic
 EUMAM Ukraine, European Union Military Assistance Mission Ukraine

Siehe auch:
 EUAM Ukraine, EU Advisory Mission for Civilian Security Sector Reform Ukraine

Abkürzung